Le terme maki désigne plusieurs espèces appartenant à différents genres de mammifères à museau allongé, au pelage épais et laineux et à queue longue et touffue, qui vivent à Madagascar et sur les îles attenantes.

Noms vernaculaires 
Maki brun - Eulemur fulvus (maki de Mayotte et des Comores)
Maki catta - Lemur catta
Maki couronné - Eulemur coronatus
Maki gris - Hapalemur griseus
Maki macaco - Eulemur macaco
Maki mongoz - Eulemur mongoz
Maki vari - genre Varecia
Maki vari noir et blanc - Varecia variegata
Maki vari roux - Varecia rubra
Maki à bourre - Avahi laniger
Maki à front blanc - Eulemur albifrons
Maki à front rouge - Eulemur rufus
Maki à ventre rouge - Eulemur rubriventer

Notes et références 

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)